Мюльха́йм-на-Ре́йне () — бывший город в Германии, в земле Северный Рейн-Вестфалия. Ныне является 9-м административным округом города Кёльн. Округ разделён на 9 частей (районов): Бухфорст (Buchforst), Буххайм (Buchheim), Делльбрюк (Dellbrück), Дюннвальд (Dünnwald), Флиттард (Flittard), Хоенхаузен (Höhenhaus), Хольвайде (Holweide), Мюльхайм (Mülheim) и Штаммхайм  (Stammheim). Округ назван по названию самой плотнонаселённой своей части.

Ссылки 
 
 https://web.archive.org/web/20140222174148/http://www.stadt-koeln.de/en/1/boroughs/muelheim/ Mülheim - City of Cologne (англ.)

Городские округа Кёльна
Города Северного Рейна-Вестфалии
Города Германии, вошедшие в состав другого города